

Risultati

Note 

Scozia 2017